Argissa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Boeck 1871. Argissa ingår i familjen Argissidae. 

Argissa är enda släktet i familjen Argissidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Argissa